Explay MID-725 3G — Планшет компании Explay оснащен 7-дюймовым экраном разрешением 1024x600 и Операционная система Android 4.0 весит 400 грамм очень удобен для использования в самых разных некомфортных условиях: в вагоне метро, на ходу, в кафе.
Имеет беспроводные сети Wi-Fi и 3G,встроенную память 4 Гб, тыловую камера 2 млн пикс. для фото и видео, поддержка карт памяти microSDHC.
 G-Sensor. Функция автоповорота экрана просто незаменима, когда пользователь хочет посмотреть панорамные или портретные фотографии. Картинка будет переворачиваться вслед за поворотом планшета.
 Беспроводная сеть. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет выйти в Интернет в любом месте, где есть точка доступа.
 Разъем HDMI. Он необходим для подключения внешнего экрана.

Программная часть 
Планшет работает под управлением Android 2.3.1 GingerBread и обновляется до Android 4.0 Ice Crime Sandwich и больше не обновляется от производителя.
 Прошивки: V.1.00 — Android 2.3.1,V.2.00 — Android 4.0.3

Аппаратная часть 
Explay MID-725 3G оснащён процессором RockChip 2918 с частотой 1.0 Гц и встроенным видеоускорителем Vivante GC800. Оперативная память аппарата — 1Гб(доступно около 600 Мб на Android 4.0.3), постоянная память — 256 Мб (доступно 158 Мб)Поддерживаются карты памяти MicroSD, объёмом до 32 Гб.

Подключение 
 Подключение к компьютеру по USB: есть
 Подключение внешних устройств по USB: есть
 Подключение к телевизору/монитору: mini HDMI
 Выход аудио/наушники: есть, 3.5 мм

Аккумулятор 
Планшет имеет Литий-ионный аккумулятор с ёмкостью 3600 mah которого хватает на время работы (видео и в выключенном Wi-Fi) 6 часов.

Комплектация 
Планшет,Руководство пользователя,Гарантийный талон,Зарядное устройство,Наушники,OTG-кабель,USB-кабель.

Ссылки 
 Explay MID-725 1Gb DDR2 3G — Яндекс. Маркет
 Обзор Explay MID-725 3G — YouTube
 Обзор Explay MID-725 3G — Mobile-review.com

Интернет-планшеты
Появились в 2012 году в России